Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2005 – trzecie mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie dwóch turniejów w Pradze i Lunel w dniach 14 maja–26 czerwca 2005 roku.

Mistrzyniami Europy zwyciężając w turnieju Dywizji A zostały Angielki.

Dywizja B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2005 w rugby union
2005 w Czechach
2005 we Francji